Edson Queiroz pode referir-se a:

Pessoas
 Edson Queiroz - empresário brasileiro.
 Edson Cavalcante Queiroz - médico ginecologista e  brasileiro.

Outros
 Grupo Edson Queiroz - conglomerado de empresas fundado pelo empresário que dá nome ao grupo.
 Edson Queiroz - bairro de Fortaleza, cidade brasileira do estado do Ceará.
 Edson Queiroz - açude (barragem) brasileiro do estado do Ceará.
 Centro de convenções Edson Queiroz 
 Liceu Edson Queiroz - Escola do município de Cascavel, Ceará.

Desambiguação